Дроморнити́ды  — семейство вымерших птиц отряда гусеобразных, живших в течение олигоцена-плейстоцена в Австралии и Тасмании.

В основном это гигантские нелетающие птицы. Точно не установлено, были ли они хищными или травоядными, так как у них имеются особенности строения как хищных, так и травоядных птиц. Крупнейшие представители семейства: Dromornis australis и Dromornis stirtoni — достигали 3 м в высоту и 500 кг веса. Вид Genyornis newtoni был известным австралийским аборигенам под названием «михиранг» и вымер, по разным оценкам, от 30 до 47 тыс. лет назад. Датировки менее 45 тыс. лет назад, основанные на находках ископаемой яичной скорлупы, вероятно, ошибочны и принадлежат к вымершим видам гигантских большеногов, не относящимся к мегафауне Австралии, но откладывавшим очень крупные яйца, сравнимые по размерам с яйцами Geniornis newtoni. В 2022 году учёные, исследовав протеин, извлечённый из ископаемой скорлупы, подтвердили, что первобытные люди собирали, готовили на костре и употребляли в пищу яйца Geniornis newtoni, то есть могли быть причастны к вымиранию последнего вида дроморнитид около 50 000 лет назад. Сохранились упоминания об этой птице в легендах. Среди причин исчезновения семейства в плейстоцене рассматриваются изменение (усыхание) климата, лесные пожары и охота человека.

Этимология 
Научное название дроморнитиды происходит от греческого dromaios (быстрый бегун) и ornis (птицы).

Классификация 
Ранее семейство считали близким к эму и казуарам, но исследования последних лет показали близость к паламедеям (Anhimidae), поэтому семейство отнесли к отряду гусеобразных. Известно 7 вымерших видов в 5 родах:
 Род Dromornis
 Dromornis australis
 Dromornis stirtoni
 Род Barawertornis
 Barawertornis tedfordi
 Род Bullockornis
 Bullockornis planei
 Род Ilbandornis
 Ilbandornis lawsoni
 Ilbandornis woodburnei
 Род Genyornis
 Genyornis newtoni

Возможное систематическое положение иллюстрирует следующая кладограмма:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
†